Diplomáciai lexikon, a Kulcsár Nyomdánál 1947-ben megjelent kiadvány 
Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon, az Akadémiai Kiadónál 1959-ben, ill. átdolgozott kiadásban 1967-ben közreadott kiadvány
Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve, az Éghajlat kiadónál 2018-ban napvilágot látott kiadvány